Nel gergo dello spettacolo (specie musicale) si indica con l'aggettivo tribute un rifacimento di un pezzo di successo di un artista per opera di altro artista, che vuole in tal modo rendere omaggio al primo autore o interprete.
Tribute può, inoltre, riferirsi a:

Cinema 
 Serata d'onore (Tribute) – film del 1980 diretto da Bob Clark

Letteratura
 Tribute – Romanzo scritto da Nora Roberts vincitore del Premio RITA nel 2009

Musica 
 Tribute Records – etichetta discografica
 Tribute – album di Paul Motian del 1974
 Tribute – album di Bunny Wailer del 1981
 Tribute – album di Ozzy Osbourne del 1987
 Tribute – album di Yanni del 1997
 Tribute – singolo dei Tenacious D del 2002
 Tribute – album di Steve Hackett del 2008
 Tribute – album di John Newman del 2013